Франсуа Андре Дюрле (, также Франс Андрис Дюрле, ; ,  — , ) — бельгийский архитектор.

Известен, прежде всего, как реставратор. Работал над восстановлением замка Стен и Собора Антверпенской Богоматери, в котором, помимо прочего, спроектировал новые хоры. В оригинальном творчестве был одним из первых в Бельгии представителей неоготики. Преподавал в Антверпенской академии художеств, важнейшим его учеником был Питер Кёйперс.

Сын Дюрле Франс Дюрле (1855—1931) также был архитектором, внук Эммануэль — известным музыкантом.

Имя Дюрле носит улица в Антверпене ().

Архитекторы Бельгии